Ciuperceni, comune del distretto di Gorj
Ciuperceni, comune del distretto di Teleorman